Nogometni klub Slaven Belupo, förkortat NK Slaven Belupo, är en kroatisk fotbollsklubb från Koprivnica som grundades 1907.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
 Officiell hemsida
 NK Slaven Belupo på Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien